Roman Kreuziger (ur. 1965)
 Roman Kreuziger (ur. 1986)